Жермен Селестин Эдуард Фурнье — французский врач, анатом и физиолог, родился 4 марта 1833 года в Лиму (провинция Од) в доме своего деда по материнской линии Луи Джоли. Отец Эдуарда, Жан Франсуа Фурнье, был известным и уважаемым во Франции врачом, доктором медицины, и ещё до рождения сына был назначен Инспектором минеральных вод Алет-ле-Бен, а затем Генеральным инспектором минеральных вод Франции. Мать Эдуарда, Мэри Селестин Джоли, происходила из богатой и знаменитой буржуазной семьи.

Биография 
С четырнадцати лет Эдуард Фурнье изучал медицину под руководством своего отца. В возрасте 20 лет, 23 января 1853 года, юный Эдуард поступил в Императорский флот Наполеона в качестве помощника хирурга. Сначала его направили в Маренго, а затем, в 1854 году, он был отправлен из Маренго в Крым, где он должен был заботиться о солдатах и матросах, заболевших холерой. Во время вспышки холеры среди наполеоновских солдат Эдуард сам заболел холерой и едва не умер от этой грозной болезни.

Эдуард Фурнье участвовал в осаде Севастополя, служа главным хирургом в звании майора медицинской службы на большом пароходе «Le Caton». После этого, в 1855 году, он получил назначение в терапевтическую больницу в Константинополе, где его обязанностью было оказывать медицинскую помощь больным с сыпным и брюшным тифом. В процессе оказания помощи Эдуард Фурнье сам заболел сыпным тифом и снова оказался на грани смерти. Он вернулся во Францию и ушёл из армии, решив заняться научной деятельностью. Поступив на докторат в Университет Монпелье, уже 4 марта 1857 года, ровно в день своего 24-летия, Эдуард Фурнье успешно защитил диссертацию на степень доктора медицины, став одним из самых юных докторов наук во Франции в то время. Его докторская диссертация была посвящена исследованию брюшного тифа, клинику которого он множество раз наблюдал в бытность свою терапевтом в морской больнице в Константинополе.

После получения звания доктора медицины Эдуард Фурнье работал районным врачом во 2-м округе Парижа. Он активно участвовал в деятельности различных благотворительных обществ и братств и нередко оказывал медицинские услуги на бесплатной основе, считая, что медицинская помощь должна быть как можно более доступной бедным и малообеспеченным слоям населения. В 1858 году он присоединился к «Обществу молодых» (), пропагандировавшему левые взгляды, свободу, равенство, братство и социальную справедливость. Во время своей работы районным врачом в Париже, Эдуард Фурнье заинтересовался патогенетическими факторами, влияющими на распространённость туберкулёза, который в то время активно косил молодёжь, особенно из числа парижской городской бедноты. Он установил, что это заболевание передаётся воздушно-капельным путём при кашле больного или носителя, и чаще возникает у людей, подвергающихся воздействию вредных газов или промышленной пыли (угольной, металлической, асбестовой и др.). После установления этого факта Эдуард Фурнье заинтересовался деталями анатомического строения дыхательных путей, облегчающими или затрудняющими проникновение аэрозолей вредных веществ в лёгкие. Это, в свою очередь, привело его к изучению техники ларингоскопии и деталей строения гортани, надгортанника (язычка), мягкого нёба, евстахиевой трубы и голосовых связок. В результате он стал крупным специалистом по физиологии и расстройствам голоса и речи у человека, то есть одним из первых фониатров.

Его достижения в области изучения физиологии голоса и речи не остались незамеченными, и 16 марта 1867 года он получил назначение врачом в Национальный Институт глухих и немых, где он продолжил делать свою научную карьеру, переключившись с физиологии голоса и речи на изучение сурдопедагогики (методов обучения глухонемых с использованием языка жестов, а также методик развития у них речи на основе имеющегося остаточного слуха). В результате уже в том же 1867 году он стал медицинским директором Института глухих и немых. Затем началась франко-прусская война и осада Парижа, и в 1870-1871 годах он был снова призван в армию, где служил главным хирургом полка в звании полковника медицинской службы. В 1879 году Эдуард Фурнье стал главным редактором французского и международного медицинских журналов.

Эдуард Фурнье умер 24 марта 1886 года в Париже на улице Луи-ле-Гран. Его жена, Мари Жюли Ленуар, пережила его, оставшись вдовой.

Научные заслуги Эдуарда Фурнье 
Работы Эдуарда Фурнье затрагивают необычайно широкий круг вопросов из разных областей медицинского знания: вопросы строения и функционирования центральной нервной системы, локализации тех или иных функций в головном мозге, вопросы философии медицины и медицинской этики. Его работы по физиологии голоса и речи и по психологии человека получили широкое признание и были оценены по достоинству в международных научных и медицинских кругах уже после смерти Фурнье.

В 1873 году Эдуард Фурнье поставил эксперимент с введением склерозирующего раствора хлористого цинка в половинки таламуса кошек и сумел доказать, что при этом происходит снижение или потеря чувствительности на стороне, противоположной стороне введения склерозирующего раствора. Эта работа Фурнье имела важное значение для установления роли таламуса в интеграции и обработке информации от разных органов чувств, то есть, его роли как центральной релейной станции для всей сенсорной информации, кроме обоняния, на её пути в кору больших полушарий.

Основные публикации 
  (1861 год).
  (1862 год).
  (1863 год).
  (1864 год).
  (1866 год).
  (1866 год).
  (1868 год).
  (1872 год).
  (1873 год).
  (1874 год).
  (1877 год).
  (1877 год).
  (1878 год).
  (1880 год).
  (1881 год).
  (1881 год).
  (1882 год).
  (1882 год).
 В соавторстве с отцом в 1859 году опубликовал книгу о медицинском использовании минеральных вод Алет-ле-Бен ().

Примечания 

Врачи Франции
Родившиеся в 1833 году
Умершие в 1886 году